La Cruz è un toponimo che può essere riferito a:
 La Cruz: comune del dipartimento di Calamuchita nella provincia di Córdoba in Argentina;
 La Cruz: comune del dipartimento di San Martín nella Provincia di Corrientes in Argentina;
 La Cruz (Cile): comune del Cile;
 La Cruz (Colombia): comune del dipartimento di Nariño in Colombia.
 La Cruz: distretto della Costa Rica capoluogo del cantone omonimo
 Cantone di La Cruz, cantone della Costa Rica
 La Cruz (Messico): comune dello stato del Chihuahua in Messico;